Дионисий I ():
 Дионисий I Старший (431/430 — 367 до н. э.) — сицилийский военачальник и сиракузский тиран (приблизительно с 405 по 367 до н. э.)
 Дионисий I — патриарх Антиохийский (1293—1308)
 Дионисий I Мудрый (до 1410— 1492) — патриарх Константинопольский (1466—1471 и 1488—1490), почитается в лике святителей